Konrad est un nom propre germanique.

Étymologie 
Konrad est issu du germanique kuon, qui signifie « intrépide / courageux /hardi » et rad qui signifie « conseil(-ler) » : "hardi au conseil". 

Il est fêté le 26 novembre.

Variantes 
 Conrad, Conradt, Conrat, Conrath, Conradus
 Koni, Kurt, Kony, Konny, Konni, Conny, Cord
 Keno, Koenraad, Koen, Kuber, Kiefer
 Konradin, Kunrath, Khunrath
 Corrado, Konráð, Curdin, Конрад, Konrád

Prénom

Patronyme 

 Axel Konrad (1977-), Dj et producteur allemand ;
 Cathy Konrad (1963-), productrice de cinéma américaine ;
 Franz Konrad (1906-1952), commandant autrichien de niveau intermédiaire dans les SS de l'Allemagne nazie ;
 Franz Konrad (1951-), pilote automobile autrichien ;
 György Konrád (1933-2019), romancier hongrois ;
 Jenő Konrád (1894-1978), footballeur et entraîneur hongrois ;
 John William Konrad (1923-2006), pilote américain ; 
 Laurent Konrad (1977-), DJ français ;
 Otto Konrad (1964-), ancien footballeur autrichien ;
 Patrick Konrad (1991-), coureur cycliste autrichien ;
 Rudolf Konrad (1891-1964), General der Gebirgstruppe durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Thomas Konrad (1989-), footballeur allemand.

Autres 
 Mine Konrad, ancienne mine de fer en Allemagne

Prénom allemand
Patronyme allemand